Vasseur puede referirse a:

 Álvaro Armando Vasseur (1878-1969), escritor, diplomático, traductor y periodista uruguayo; 
 Cédric Vasseur (1970), exciclista francés; o
 Jean-Luc Vasseur (1969), exfutbolista y entrenador francés.